Turtur steht für:

 lateinisch die Turteltaube
 wissenschaftliche Gattungsbezeichnung für Afrikanische Buschtauben
 Herr Tur Tur, literarische Figur von Michael Ende, siehe Scheinriese

Person:
 Lukas Turtur (* 1984), deutscher Schauspieler
 Michael Turtur (* 1958), australischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Turturro (Begriffsklärung)